Konflikttheorie steht für:

 Johan Galtungs Konflikttheorie
 Konflikttheorien der Konfliktsoziologie, siehe Konfliktsoziologie#Exemplarische Konflikttheorien